Le Museo archeologico civico de Portoferraio est un musée archéologique italien situé en Toscane, dans la commune de Portoferraio, située sur l'île d'Elbe, dans la province de Livourne.
Le Museo civico archeologico de Pitigliano se situe à Pitigliano  une commune de la province de Grosseto en Toscane (Italie).

Voir aussi
 Museo Archeologico Civico (Orbetello)